Sumuru bezeichnet:

 Sumuru, eine amurritische Küstenstadt in Syrien
 Sumuru – Die Tochter des Satans, ein britischer Actionfilm aus dem Jahr 1967
 Die sieben Männer der Sumuru, ein Actionfilm aus dem Jahr 1968
 Sumuru – Planet der Frauen, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 Sumurun